Małgorzata Luksemburska (1313–1341), księżna dolnobawarska
 Małgorzata Luksemburska (1335–1349), królowa Węgier
 Małgorzata Luksemburska (1373–1410) – królewna czeska
 Małgorzata Luksemburska (ur. 1957), księżna Liechtensteinu